Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Kitzbühel du 10 au .

Claudia Kohde-Kilsch remporte le simple dames. En finale, elle bat Rachel McQuillan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Langrová et Radka Zrubáková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1990
Autriche
Sport en Autriche en 1990
Tennis en septembre 1990